Imię Xuanzong nosiło kilku chińskich cesarzy:
 Xuanzong – cesarz z dynastii Tang, panujący w latach 712–756
 Xuanzong – cesarz z dynastii Tang, panujący w latach 846–859
Xuanzong – imię świątynne cesarza Xuande (1425–1435)
Xuanzong – imię świątynne cesarza Daoguanga (1820–1850)